Arezzo () è una frazione del comune di Vobbia, in Liguria. Poco distante dal centro del paese si trova la località di Inserumi. 
Sorge a 685 metri sul livello del mare e conta 53 persone residenti. Dista dista circa 3 km dal capoluogo comunale.  
Il suo territorio fa parte del Parco naturale regionale dell'Antola.

Nel paese è presente una chiesa dedicata ai Santi Cosma e Damiano; una cappella poco distante dal paese è dedicata alla Madonna della Guardia.

Eventi 
Gli eventi più rilevanti hanno luogo durante l'estate quando vengono disputate partite di calcio tra le varie frazioni del comune. 
Vengono festeggiati in parrocchia i santi Anna e Gioacchino e la Madonna della Salute. Inoltre ogni anno il 29 agosto nella cappella della Madonna della Guardia viene celebrata una messa.

Frazioni di Vobbia